Calcarius kan syfta på:

Calcarius - det vetenskapliga namnet för fågelsläktet lappsparvar

Personer
Calcarius I - en okänd stenmästare som var verksam på Gotland på 1200-talet och som bland annat ritat kolonnen och sydportalen i Tingstäde kyrka.
Calcarius II - en annan okänd stenmästare som också var verksam i området kring Gotland och Öland på 1200-talet och som bland annat skapat dopfunten i Runstens kyrka.